Dhika kan syfta på:

Geografi

Kenya 

 Thika (vattendrag), 
 Thika, ort, Nairobi, 

Robotskapade Kenyaförgreningar